Vitória Futebol Clube ist der Name folgender Fußballvereine:

 Vitória Setúbal, Portugal
 Vitória FC (ES), Espírito Santo, Brasilien
 Vitória Futebol Clube do Riboque, São Tomé und Príncipe